Henrik Hansen kan henvise til følgende

 Henrik Hansen (bryder) (født 1920) – dansk bryder og OL-medaljevinder
 Henrik Hansen (håndboldspiller) (født 1979) – dansk håndboldspiller
 Henrik Hansen (fodboldspiller, født 1964) – dansk fodboldspiller (Brøndby IF)
 Henrik H. Hansen (født 1979) – dansk fodboldspiller
 Henrik Hansen Laub (1902-1980) – dansk tegner